Dawson steht für:

 Dawson (Familienname), Familienname
 (1829) Dawson, Asteroid des Hauptgürtels
 H. T. Dawson & Son, britischer Automobilhersteller
 Dawson Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899–1901)
 J. H. Dawson Machinery Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1904)
 Dawson’s Creek, US-amerikanische Fernsehserie

Dawson ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Antarktika
 Dawson Head, Landspitze an der Black-Küste des Palmerlands
 Islotes Dawson, Inseln
 Dawson-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land
 Dawson Peak, Berg in der Ross Dependency
 Mount Dawson (Antarktika), Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Dawson-Lambton-Gletscher, Gletscher im Coatsland
 Dawson-Lambton Trough, unterseeisches Becken vor der Küste des Coatslands
 Mount Dawson-Lambton, Berg im Viktorialand

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dawson (Alabama)
 Dawson (Georgia)
 Dawson (Illinois)
 Dawson (Iowa)
 Dawson (Minnesota)
 Dawson (Nebraska)
 Dawson (North Dakota)
 Dawson (Pennsylvania)
 Dawson (Texas)
 Dawson (New Mexico)

Orte in Kanada:
 Dawson (Yukon)

Sonstige:
 Dawson Road, Handelsweg in Kanada
 Dawsons Brook, Fluss in New Jersey, Vereinigte Staaten
 Isla Dawson, Insel in Chile
 Dawson (Wahlkreis), Wahlkreis in Queensland, Australien

im NRHP gelistete Objekte:
 Dawson Armory and Community Building, in Dawson, Minnesota, ID-Nr. 95000615
 Dawson Brothers Plant, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 85000265
 Dawson Building, in New Bedford, Massachusetts, ID-Nr. 82001900
 Dawson Carnegie Library, in Dawson, Minnesota, ID-Nr. 85001770
 Dawson Cemetery, in Dawson, New Mexico, ID-Nr. 92000249
 Dawson Couty Jail, in Dawsonville, Georgia, ID-Nr. 85002083
 Dawson Farm, in Rockville, Maryland, ID-Nr. 85000060
 Dawson Historic District, in Dawson, Pennsylvania, ID-Nr. 97001252
 Dawson Historict District, in Dawson, Georgia, ID-Nr. 97001090
 Dawson House, in Bastrop, Texas, ID-Nr. 78003351
 Dawson School, in Tulsa, Oklahoma, ID-Nr. 01001357
 Dawson Springs Historic District, in Dawson Springs, Kentucky, ID-Nr. 88002710
 Dawson Street Residential Historic District, in Thomasville, Georgia, ID-Nr. 84001251
 Dawson Woman's Clubhouse, in Dawson, Georgia, ID-Nr. 82002484
 Dawson-Carpenter Ranch, in Hayden, Connecticut, ID-Nr. 97000047
 Dawson-Vanderhorst House, in Aiken, South Carolina, ID-Nr. 76001685
 Dawson-Winslow Shop, in Evansville, Indiana, ID-Nr. 82005206

Siehe auch:
 Dawson County
 Dawson River
 Dawson Township
 Mount Dawson